Дмитрий Павлюченков:
 Павлюченков, Дмитрий Викторович (род. 1976) — российский боксёр.
 Павлюченков, Дмитрий Юрьевич (род. 1968) — подполковник ГУВД Москвы, обвиняемый в организации убийства Анны Политковской.